Алекса́ндр А́лбон (англ. Alexander Albon; нар. 23 березня 1996, Лондон) — тайсько-британський автогонщик, пілот команди Red Bull Racing. В 2018 році виступав в Формулі-2 за команду DAMS і зайняв третє місце по підсумках сезону. З 2019 року є пілотом Toro Rosso в Формулі-1. 12 серпня було оголошено, що Александр Албон замінить П'єра Гаслі у команді Ред Булл.

Біографія 
Албон народився в Портлендському госпіталі в Лондоні, столиці Великої Британії. Його батька звуть Найджел Албон, раніше він був автогонщиком і виступав в British Touring Car Championship і в кубку Porsche Carrera Cup Asia. Алекс здобув освіту в одній із приватних шкіл Іпсвіча, графство Саффолк, перш ніж почав займатися своєю гоночною кар'єрою.

Александр Албон є буддистом за віросповіданням.

Результати виступів

Гоночна кар'єра 

* Сезон триває.

Формула-1 

*Сезон триває.
Не фінішував, але був класифікований, оскільки подолав понад 90% дистанції.

Виноски

Примітки 

Британські автогонщики
Тайські автогонщики
Пілоти Формули-1 з Таїланду
Пілоти Формули-1, що виступали за Toro Rosso
Пілоти Формули-1, що виступали за Williams